Зоран Бендерић (Ниш, 2. септембар 1936 — Монтреал, 1. септембар 1980) био је југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1958. || Алекса Дундић  || Мали Мирко
|-
| 1959. || Мати  ТВ филм || /
|-
| 1959. || Карташи ТВ филм || /
|-
| 1959. || Димничар Кратки филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Игре на скелама  || Гого
|-
| 1962. || Прва љубав ТВ филм || /
|-
| 1963. || Капетан Смело срце ТВ филм || /
|-
| 1969. || Бачки славуј ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Ујка Вања  ТВ филм || Петруска - радник на имању
|-
| 1970. || Француски без муке  ТВ филм || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 1980.
Српски глумци
Југословенски глумци
Нишлије